Le nom John Daly est porté par les personnes suivantes :
 John Daly (1838-1906), un parieur professionnel américain ;
 John Daly (1839-1864), un hors-la-loi lors de la Conquête de l'Ouest ;
 John Daly (1845-1916), un révolutionnaire irlandais ;
 John Daly (1867-1932), un homme politique irlandais ;
 John Daly (1876-????), un footballeur australien ;
 John Daly (1880-1969), un athlète irlandais ;
 John Daly (1891-1942), un homme politique australien ;
 John Daly (1901-1985), un évêque anglican d'Afrique du Sud et d'Asie ;
  (1914-1991), journaliste et animateur de radio et de télévision américain ;
 John Daly (1917-1988), un joueur de rugby à XV international irlandais et rugby à XIII ;
 John Richard Daly (1931-1980), un endocrinologue anglais ;
 John Daly (1937-2008), un producteur britannique ;
 Jonh Daly (né en 1966), un golfeur professionnel américain ;
 John Daly, un présentateur de télévision irlandais ;
 John Daly (1985-), un skeletoneur américain ;
 John Burrwood Daly (1872-1939), un membre démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis ;
 John Charles Daly (1914-1991), un journaliste et présentateur américain ;
 John Corry Wilson Daly (1796-1878), un homme politique, homme d'affaires et militaire canadien ;
 John Donald Daly (1840-1923), un homme d'affaires et propriétaire américain ;
 John Lawrence Daly (1943-2004), un enseignant australien spécialiste du réchauffement climatique.

Voir aussi 
 
 John Daley (1909-1963), boxeur américain.
 John P. Daley (né en 1946), homme politique américain.
 Jon Daly (né en 1983), footballeur irlandais.